La palabra aura hace referencia, en esta enciclopedia:

Ciencia

Ciencias de la salud
 al aura, un síntoma que se experimenta antes de una migraña o de un ataque paroxístico o de epilepsia;

Astronomía
 a Aura, un satélite de la NASA lanzado el 15 de julio de 2004;
 a AURA, asociación de universidades para investigaciones astronómicas;

Geografía 
 a Aura, un río de Finlandia;
 a Aura, un río de Noruega;
 a Aura, una municipalidad de Finlandia;
 a Aura, un distrito de Etiopía;
 a Aura an der Saale, un municipio alemán en el distrito de Bad Kissingen, también denominado Aura;
 a Aura im Sinngrund, un municipio alemán en el distrito de Main-Spessart;
 a Auvernia-Ródano-Alpes, una región de Francia;
 a Auras, nombre antiguo del actual Floro Pérez en Holguin,Cuba

Música 
 a Aura (1988), ópera de Mario Lavista, basada en la novela homónima de Carlos Fuentes;
 a Aura (1989), álbum del trompetista estadounidense de jazz Miles Davis;
 a Aura (1996), disco del grupo boliviano de rock Octavia;
 a Aura (2000), álbum de la banda de rock progresivo Asia;
 a Aura, álbum de la banda finlandesa de rock CMX;
 a Aura Noir (1993-), banda noruega de black metal y thrash;
 a Aura Hiemis (2001-), banda romántica chilena de death rock;
 a Aura (2013), canción de Lady Gaga;
 a Aura (2018), álbum del cantante Ozuna;

Religiones y filosofías 
 a Aúra, un tipo de deidades zoroástricas (que incluyen al dios supremo, Ahura Mazda) relacionadas con el concepto de asuras en el hinduismo;
 a Aura, ninfa amada por Dioniso;

Literatura
 a Aura (1962), novela breve de Carlos Fuentes, escritor mexicano;

Software 
 a Aura, un paquete de software de animación;
 a AURA (siglas de "Automated Underwriting and Risk Analysis"), un programa de software que automatiza la confección de seguros de vida;

Parapsicología 
 al aura, una luz invisible de diversos colores que se cree que rodea a seres vivos y objetos como un halo o aureola y cuyos poderes se utilizan para terapias y también aparecen en cómics y juegos de computación;

Aves
 al aura común (Cathartes aura), especie de buitre americano del género Cathartes;
 al aura selvática (Cathartes melambrotus), una especie de ave;

Quesos
 a Aura, un queso azul finlandés;

Automóviles
 a Saturn Aura, un modelo de automóvil de la marca estadounidense Saturn Corporation.